Eupera är ett släkte av musslor. Eupera ingår i familjen ärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtmusslor
Eupera